2 miejscowości w Polsce:
 Harklowa – wieś w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Nowy Targ
 Harklowa – wieś w woj. podkarpackim, w pow. jasielskim, w gminie Skołyszyn

Zobacz też 
 Cmentarz wojenny nr 15 - Harklowa
 Harklowa (gromada w powiecie jasielskim)
 Harklowa (gromada w powiecie nowotarskim)